Правительство Масола — Фокина (1990—1991)
 Правительство Звягильского — Масола (1993—1995)